

Storia 
 Risoluzione Nickle – mozione sui titoli onorifici del 1919

Persone 
 Carl Nickle – politico, scrittore e militare canadese
 Doug Nickle – giocatore di baseball statunitense
 Robert Nickle – ufficiale britannico
 Robert Nickle – artista statunitense
 William Folger Nickle – politico canadese

Pagine correlate 
 Nickel
 Robert Nickle